Люк Сэ́мюэл Га́рбатт (; 21 мая 1993, Харрогит, Норт-Йоркшир, Англия) — английский футболист. Выступает на позиции левого защитника. Игрок клуба «Блэкпул».

Клубная карьера 
Люк Гарбатт является воспитанником футбольного клуба «Лидс Юнайтед». Летом 2009 года он перебрался в «Эвертон» за 600 тысяч фунтов стерлингов. Выплатить эту сумму клубу из Йоркшира «Эвертону» предписал суд после того, как сами клубы договориться о цене трансфера не сумели. Через год Гарбатт подписал с «Эвертоном» свой первый профессиональный контракт. Срок соглашения составил 3 года.

29 сентября 2011 года Гарбатт на правах аренды перешёл в футбольный клуб «Челтнем Таун». Изначально аренда была рассчитана на один месяц, однако несколько раз «Челтнем» и «Эвертон» договаривались о её продлении, и в итоге Гарбатт выступал за «Челтнем» до конца сезона 2011/12. За это время он принял участие в 37 матчах и забил 2 гола.

29 августа 2012 года защитник дебютировал в первой команде «Эвертона», выйдя на замену Лейтону Бейнсу в перерыве матча Кубка Футбольной лиги против клуба «Лейтон Ориент», завершившегося победой  со счётом 5:0.

13 сентября 2013 года на правах аренды перешёл в «Колчестер Юнайтед». За этот клуб Гарбатт выступал до 28 января 2014 года, пока «Эвертон» не принял решения вернуть его из аренды из-за травмы Брайана Овьедо. 26 апреля 2014 года состоялся дебют игрока в АПЛ, когда он вышел на замену Лейтону Бейнсу в матче против «Саутгемптона».

В сезоне 2014/15 Гарбатт в составе «Эвертона» принял участие в четырёх матчах Премьер-лиги, одном матче Кубка лиги и пяти матчах Лиги Европы.

30 июня 2015 года было объявлено, что Гарбатт продлил контракт с «Эвертоном» на 5 лет.

25 июля 2015 года футболист на правах аренды до конца сезона 2015/16 перебрался в лондонский «Фулхэм».

Карьера в сборной 
Гарбатт выступал за юношеские сборные Англии до 16, 17, 18 и 19 лет. В 2010 году в составе юношеской сборной до 17 лет стал чемпионом Европы среди футболистов этого возраста. С 2014 года является игроком молодёжной сборной (до 21 года).

Достижения

Командные 
 Сборная Англии (до 17)
 Чемпион Европы (до 17): 2010

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте «Эвертона»
 Профиль  на официальном сайте Футбольной ассоциации
 
 
 
 Профиль на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Челтнем Таун»
Игроки ФК «Колчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Оксфорд Юнайтед»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Блэкпул»